Tale of Tales peut faire référence à :
Tale of Tales (Lo cunto de li cunti, appelé ensuite Il Pentamerone), un recueil de contes populaires de Giambattista Basile  ;
Tale of Tales (Сказка сказок), un film d'animation de Iouri Norstein sorti en 1979 ;
Tale of Tales, un film de Matteo Garrone sorti en 2015 ;
Tale of Tales, une entreprise spécialisée dans le développement de jeux vidéo.